Barranc de Cal Cerdà, afluent del torrent de Budeu, a la conca del Segre
 Cal Cerdà (Bóixols), masia de Bóixols, en el terme d'Abella de la Conca
 Cal Cerdà (Caldes de Montbui), casa unifamiliar cantonera amb façana a dos carrers
 Camí de Cal Cerdà, camí de Bóixols, en el terme d'Abella de la Conca